General von Steuben steht für:

 Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–1794), deutscher Offizier und US-amerikanischer General
 General von Steuben, ein früherer Name der Steuben (Schiff), Passagierdampfschiff